Песня «Аделаида» («Adelaide») — песня на музыку Людвига ван Бетховена (Opus 46) на стихи Фридриха фон Маттиссона. Была сочинена 1794–1796. Была издана в феврале 1797 года. Музыкальное произведение было посвящено Бетховеном автору стихотворного текста Ф. фон Маттиссону.

По этой песне назван оттенок лилового аделаида.

История создания
В момент создания «Аделаиды» Бетховену было около двадцати лет. После окончания своего обучения у Йозефа Гайдна композитор приехал в Вену (1792) для продолжения карьеры. Бетховен в этот период был недостаточно опытен, чтобы заявить о себе как пианист и композитор. Предполагается, что при написании Аделаиды на Бетховена сильное влияние оказала песня «Tuneful Voice» (Hob. XXVIa: 42, c. 1795), написанная Гайдном незадолго до этого. Как и «Аделаида», произведение «O Tuneful Voice» имеет в основе любовное стихотворение.

Написание Аделаиды заняло у Бетховена длительное время (1794—1796). При написании композитор создал большое количество черновых вариантов. Песня была опубликована в Вене. Первое издание не имеет даты, но реклама произведения, напечатанная в «Wiener Zeitung», датирована 8 февраля 1797 года.

Бетховен посвятил эту работу Маттисону. Титульный лист на немецком языке может быть переведён: «Аделаида. Маттисон. Кантата для голоса с клавишным сопровождением. Музыкальное произведение посвящается автору, Людвиг ван Бетховен. Артария и Ко, Вена». Сам поэт высоко ценил произведение Бетховена, выделяя его среди других. Так, при переиздании своих стихов он поместил следующее примечание: «эта небольшая лирическая фантазия вдохновила многих композиторов, но, по моему глубокому убеждению, никто не снабдил текста более яркими звуковыми красками, как гениальный Людвиг ван Бетховен».

Текст

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Песни 1790-х годов
Произведения Людвига ван Бетховена